Bez śladu (Without a Trace) – amerykański film z 1983 w reżyserii Stanleya R. Jaffe’a
 Bez śladu (Fade Away) – powieść Harlana Cobena z 1996
 Bez śladu (Without a Trace) – amerykański serial telewizyjny (2002–2009)
 Bez śladu (Abandoned) – amerykański film z 2010 w reżyserii Michaela Feifera
 Bez śladu (The Vanishing / Keepers) – brytyjski film z 2018 w reżyserii Kristoffera Nyholma